PBZ Zagreb Indoors (de l'acrònim en croat del seu patrocinador Privredna Banka Zagreb), torneig de tennis professional celebrat a Zagreb, (Croàcia)
 Paclobutrazol, compost químic que s'utilitza en l'agricultura i com a fungicida